Crittenden ist der Familienname folgender Personen:

 George Bibb Crittenden (1812–1880), US-amerikanischer General
 Jennifer Crittenden (* 1969), US-amerikanische Fernseh-Autorin und -produzentin

 Naya Crittenden (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Robert Crittenden (1797–1834), US-amerikanischer Politiker

Crittenden ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crittenden (Arkansas), (Gemeindefreies Gebiet)
 Crittenden (Kentucky)
 Crittenden (New York)
 Crittenden (Virginia), (Gemeindefreies Gebiet)
 Crittenden Township (Illinois)
 Crittenden Township (Oklahoma)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Crittenden Building, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 81000126
 Crittenden County Bank and Trust Company, in Marion, Arkansas, ID-Nr. 84000662
 Crittenden County Courthouse, in Marion, Arkansas, ID-Nr. 77000251
 Crittenden Farm, in Savannah, Ohio, ID-Nr. 82003540
 Crittenden Historic District, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 83001044

Siehe auch:
 Crittenden County
 Crittenden-Kompromiss, ein Vorschlag zur Verhinderung des Sezessionskrieges